Nanthana Komwong (; * 13. September 1980 in der Provinz Lampang) ist eine thailändische Tischtennisspielerin. Sie nahm bisher (2016) an 15 Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen teil. Von 2007 bis 2011 spielte sie in der deutschen Bundesliga.

Werdegang 
Mehrmals gewann die Rechtshänderin Nanthana Komwong die nationale Meisterschaft von Thailand. Von 1999 bis 2015 nahm sie an 15 Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen. 

Bei den Olympischen Spielen war sie von 2000 bis 2012 jedes Mal im Einzelwettbewerb vertreten. 2000 verlor sie in der Vorgruppe gegen Shirley Zhou (Australien) und Geng Lijuan (China). 2004 gelangen ihr Siege über Mouma Das (Indien) und Nicole Struse (Deutschland), danach schied sie gegen Viktoria Pavlovich (Weißrussland) aus. 2008 überstand sie die erste Runde gegen Jenifer Qian (Dominikanische Republik) und unterlag dann der Japanerin Haruna Fukuoka. Ebenso weit kam sie 2012, als sie zunächst die Portugiesin Lei Mendes besiegte, nicht aber die Tschechin Iveta Vacenovská.

Auch für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 hatte sich Nanthana Komwong qualifiziert. Hier gewann sie gegen Dina Meshref und Fu Yu, schied in der dritten Runde jedoch gegen Han Ying aus.

Ihre beste Position in der ITTF-Weltrangliste war Platz 57 im Dezember 2008.

Aktivitäten in Europa 
Bis 2007 spielte Nanthana Komwong beim französischen Verein Montpellier TT und wechselte dann zum DJK TuS Holsterhausen in die deutsche Bundesliga. Ein Jahr später wurde sie von Hannover 96 verpflichtet, von 2009 bis 2011 trat sie für Hassia Bingen an.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 31. Juli 2016)
  (abgerufen am 31. Juli 2016)

Tischtennisspieler (Thailand)
Olympiateilnehmer (Thailand)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Asienspielen (Thailand)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Thailand)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2007
Thailänder
Geboren 1980
Frau
Universiadeteilnehmer (Thailand)